

Presentación previa 
Aljaž Bedene fue el campeón defensor, logró defender el título con éxito.

Aljaž Bedene derrotó en la final a Nicolás Kicker.

Cabezas de serie 

 ' Aljaž Bedene (Campeón)
  Dušan Lajović (Primera ronda)
  Blaž Rola (Primera ronda)
  Lucas Pouille (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Kimmer Coppejans ''(Primera ronda)
  Alejandro González ''(Cuartos de final)
  Luca Vanni ''(Primera ronda)
  Máximo González ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Todi 2015